Battaglia di Tobruch (1911) – guerra italo-turca
Battaglia di Tobruch (1941) – seconda guerra mondiale